Oude begraafplaats (Baarn)
Oude begraafplaats van Malo
Oude Begraafplaats Gouda
Oude begraafplaats Kaaskerke
Oude begraafplaats Torhout
Oude stedelijke begraafplaats

Zie ook
Oude Joodse Begraafplaats (Praag)
Algemene begraafplaats (doorverwijspagina)
Oud Kerkhof (doorverwijspagina)